Dinosauroides es un término ambiguo. Según lo que desees consultar, ve a uno de los siguientes artículos:

Humanoide: Habla de los distintos seres no humanos con forma humana. Posee un apartado que se refiere a reptiles-humanos.
Reptiloide: Habla de los supuestos reptiles antropomórficos de la cultura pop moderna.
Dinosauroide: Habla de la hipótesis científica sobre la posible evolución del dinosaurio llamado Troodon.